Szwajcaria:
 San Vittore – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Moesa

Włochy:
 San Vittore Olona – miejscowość i gmina w regionie Lombardia, w prowincji Mediolan
 San Vittore del Lazio – miejscowość i gmina w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone

Inne:
 San Vittore – dawne lotnisko wojskowe w San Vittore